Эви Скотт (, ) — американская порноактриса, режиссёр и модель.

Ранняя жизнь и карьера 
Дебютировала в порноиндустрии в ноябре 2001 года.

Интересные факты 
 Белладонна сказала об Эви, что она самая лучшая в куннилингусе.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами